Александр Фабианович Каган-Шабшай ( — , ) - инженер — технолог, переводчик, в дореволюционную пору выступавший как помощник присяжного поверенного и присяжный стряпчий.

Отец — учитель Еврейского училища Фавий Яковлевич Каган, проработал 42 года и умер в 1910 году. Мать Анна Абрамовна Розенберг — всю жизнь домохозяйка.

Жена Мария Лазаревна Каган-Шабшай (1890, Петербург — апр. 1983, Париж), искусствовед.

Александр Фабианович Каган-Шабшай и Мария Лазаревна Кагайн-Шабшай уехали из России в 1927 в Париж.
Александр помимо предпринимательства занимался коллекционированием: так, в конце 1920-х годов он приобрел несколько полотен у приехавшего в Париж Роберта Фалька и заказал ему написать портрет жены. Вскоре после приезда Александра в париж Яков Каган — Шабшай передал брату в пользование десять из принадлежавших ему шагаловских работ. Остальные картины из числа вывезенных Шагалом в Берлин, повидимому, оставались еще какое-то время в пользовании у художника, но они вскоре были переданы им Александру Фабиановичу Каган-Шабшаю. Таким образом к середине 1930-х годов вся шагаловская коллекция Каган-Шабшая оказалась во владении Александра. В каталоге Базельской выставки 1933 года — первой развернутой ретроспективы Шагала в Европе — восемь картин уже обозначены как собственность Александра.

У них была в Париже квартира, автомобиль и фотографический аппарат. Они любили путешествовать по Европе и фотографировать друг друга. На фоне домов, пляжей, городов, кафе.

Ссылки 

 https://www.jewish-museum.ru/museum-shop/catalog/avangard/yakov-kagan-shabshay-i-ego-evreyskaya-khudozhestvennaya-galereya/